|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Florianópolis (officieel Brasil Tennis Cup) van 2016 vond plaats van zondag 31 juli tot en met vrijdag 5 augustus 2016 in de Braziliaanse kustplaats Florianópolis. Door deze datering kon het toernooi worden afgerond vlak voor aanvang van de Olympische spelen. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd terug gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Teliana Pereira was het negende reekshoofd. Zij strandde dit jaar al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Ana Bogdan.

Het tweede reekshoofd, Irina-Camelia Begu uit Roemenië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Hongaarse Tímea Babos in drie sets. Begu wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Florianópolis op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Annika Beck en Laura Siegemund hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De als eerste geplaatste Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok won het toernooi. In de op donderdag 4 augustus gespeelde finale versloegen zij het als derde geplaatste Hongaarse koppel Tímea Babos en Réka Luca Jani in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast al eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Florianopolis 2016
Florianopolis